W Bośni i Hercegowinie
 Blace – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Blace – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Prozor-Rama
 Blace – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Blace – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic

 Inne
 Blace – miasto i gmina w Serbii; w Serbii Centralnej; w okręgu toplickim
 Blacé – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Rodan

Zobacz też 
 Błace